Китайская империя — монархическое государство под управлением династии Цин, существовавшее с 1644 по 1912 год.
 Китайская империя (1915–1916) — государство во главе с Юань Шикаем, существовавшее в течение нескольких месяцев с 1915 по 1916 год.